Вёрджил Ра́йли Ра́ннелс-младший (, ) — американский рестлер, сценарист и тренер в рестлинге, более известный под именем «Американская мечта» Да́сти Ро́удс (). Известен выступлениями в National Wrestling Alliance, Jim Crockett Promotions, World Championship Wrestling и World Wrestling Federation, позже известной как WWE. Роудс считается одним из величайших рестлеров и ораторов в истории рестлинга.

Роудс был трехкратным чемпионом мира NWA в тяжёлом весе, а во время работы в Jim Crockett Promotions, позже известной как WCW, он был чемпионом Соединённых Штатов в тяжелом весе, а также многократным телевизионным чемпионом мира и командным чемпионом мира. Он также выиграл множество региональных титулов и является одним из семи человек, включенных в Залы славы WWE, WCW, рестлинга и Wrestling Observer Newsletter. Его сыновья, Дастин и Коди, продолжили карьеру в рестлинге и в настоящее время выступают в AEW и WWE соответственно.

После завершения карьеры рестлера работал в качестве закулисного сценариста и продюсера WWE NXT. Представляемый «сыном водопроводчика», у Роудса не было типичного телосложения для рестлера. Его персонаж был олицетворением «Обыкновенного человека». Глава WWE Винс Макмэн заметил, что ни один рестлер «не олицетворяет суть слова „харизма“, как Дасти Роудс».

Карьера в рестлинге

Ранняя карьера (1967—1974) 
После окончания средней школы в Остине Раннелс играл в бейсбол в университете штата Западный Техас (ныне известный как Техасский университет в Остине). Став профессионалом, Роудс пробовался в команду Американской футбольной лиги «Бостон Пэтриотс», но был отчислен. Затем он играл за команду «Хартфорд Чартер Оукс» в Континентальной футбольной лиге, пока команда не распалась.

В 1967 году Раннелс увидел в газете рекламу рестлинг-промоушена Тони Сантоса Big Time Wrestling, базировавшегося в Бостоне. Раннелс поехал в Бостон и, несмотря на отсутствие опыта в рестлинге, блефовал, чтобы получить работу в компании, используя свои дружеские отношения с Бобби Данкумом и братьями Фанк. В качестве Дасти Раннелса, один из его первых матчей был за титул чемпиона мира BTW в тяжёлом весе против чемпиона Фрэнка Скарпы на арене Бостона. Не имея денег, Раннелс спал в своей машине и провел День благодарения с Руфусом Р. Джонсом в столовой.

В 1968 году Раннелс перешел в техасскую организацию Фрица фон Эриха World Class Championship Wrestling, которая в то время также называлась Big Time Wrestling. Именно в Техасе Раннелс впервые взял себе имя «Дасти Роудс». Познакомившись с Роудсом, Гэри Харт предложил ему сменить имя на Одиночка Роудс, персонаж Энди Гриффита, которого он изобразил в фильме «Лицо в толпе». Роудс отказался. Харту сразу же понравился Роудс, и он убедил фон Эриха в потенциале молодого рестлера. С Хартом в качестве менеджера Роудс стал хилом, объединившись с Доном Жардином, более известным как Спойлер.

Позже в 1968 году Роудс покинул Техас и перебрался на территорию Канзас-Сити, объединившись с техасцем Диком Мердоком в команду «Техасские изгои». Команда путешествовала по стране и за рубежом, выступая в Big Time Wrestling (Техас), NWA Western States Sports (Техас), NWA Detroit, National Wrestling Federation (NWF), Championship Wrestling from Florida, World Championship Wrestling (Австралия), Tri-State Wrestling, American Wrestling Association (AWA) и International Wrestling Enterprise (Япония).

National Wrestling Alliance (1974—1984) 

У Роудса не было типичного для рестлеров телосложения, но он был хорошо известен своей персоной, харизмой и в интервью. В 1974 году персонаж Роудса стал героем после того, как партнер по команде Пак Сонг и менеджер Гэри Харт ополчились на него во время матча во Флориде против Эдди и Майка Грэма. Это привело к тому, что он стал выступать как сольный рестлер, в основном во Флориде, называя себя «Американской мечтой», героем рабочего класса, и объединившись с Эдди Грэмом.

В 1977 году Роудс стал выступать за World Wide Wrestling Federation (WWWF) Винса Макмэна-старшего в течение длительных периодов времени до 1983 года. За это время Роудс дважды выступал в «Мэдисон-cквер-гарден», оба раза в поединке за звание чемпиона WWWF в тяжелом весе против действующего чемпиона Суперзвезды Билли Грэма. В первом матче, состоявшемся 26 сентября, Роудс победил путем отсчета, а 24 октября, в матче «Техасская смерть» проиграл.

Jim Crockett Promotions (1985—1989) 

В конце концов он начал работать в качестве букера и рестлера в Jim Crockett Promotions (JCP) в Среднеатлантическом регионе, которая в итоге была приобретена World Championship Wrestling (WCW), бывшей Georgia Championship Wrestling. Роудс также объединился с Магнумом Ти. Эй. в «Команду Америки», которая противостояла «Четырем всадникам» и «Русской команде» в 1985 году. Они были одной из самых доминирующих команд в промоушене до 1986 года, когда карьера Магнума закончилась в автокатастрофе. Впоследствии он объединился с Никитой Колоффом в команду «Супер силы». Роудс также был двукратным командным чемпионом мира в «Дорожными воинами».

Роудс враждовал с Абдуллой Мясником, Паком Сонгом, Терри Фанком, Кевином Салливаном, Блэкджеком Маллиганом, Никитой Колоффом, Харли Рейсом, Суперзвездой Билли Грэмом и, что особенно примечательно, с «Четырьмя всадниками» (особенно с Риком Флэром и Талли Бланшаром). Роудс, Флэр и Рейс много раз дрались друг с другом за титул чемпиона мира NWA в тяжелом весе. Роудс трижды выигрывал этот титул, дважды победив Рейсом и один раз победив Флэра. В октябре 1985 года, во время вражды с Флэром, Роудс дал интервью, которое стало известно как его «Тяжелые времена», возможно, самое популярное его промо:

Это промо, очевидно, настолько понравилось фанатам рестлинга, что люди приходили на арены в слезах, чтобы поблагодарить за уважение к их тяжелой судьбе. В 2015 году в статье ESPN «Тяжелые времена» назвали лучшим интервью Роудса, написав: «Чуть более чем за три минуты Роудс полностью раскрыл все свое обаяние, показав себя „синим воротничком“ средней Америки».

Во время его пребывания на посту букера, JCP были вовлечены в агрессивную конкуренцию с World Wrestling Federation (WWF). Когда WWF представила Майка Джонса в качестве телохранителя Теда Дибиаси, Бобби Хинан предложил назвать персонажа Вёрджилом в качестве внутренней шутки над настоящим именем Дасти. Также в конце 1980-х годов Роудс стал синонимом того, что стало известно как «Дасти-финиш», концовка матча, в которой рестлер выигрывал матч, в то время как рефери был в нокауте, и решение отменялось.

Роудса часто считают одним из самых инновационных и креативных букеров в истории рестлинга. Как уже упоминалось ранее, его работа по созданию «супершоу» и матчей с условиями во многом способствовала повышению качества развлечений и движению индустрии вперед, о чём свидетельствуют и другие крупные промоушены, последовавшие за этой практикой. В то же время, в JCP придерживались философии «старой школы», что не сулило ничего хорошего для инноваций Роуса. Давние сюжетные линии и частое использование вышеупомянутого «Дасти-финиша» хорошо работали во времена территориальной NWA, теперь стали вызывать недовольство многих фанатов.

Роудс был уволен после Starrcade '88 из-за запрещенного кровопускания на экране во время стычки с "Дорожными воинами 26 ноября. Разъяренный вмешательством в матч, Роудс организовал сюжет, в котором Дорожный воин Зверь вытащил шип из своего наплечника и воткнул его в глаз Роудса, вызвав серьёзную рваную рану. После этого Роудс был уволен из WCW. После этого Роудс вернулся во Флориду, чтобы участвовать в Championship Wrestling from Florida (CWF), где он завоевал титул чемпиона PWF в тяжелом весе, а также вернулся в AWA для нескольких выступлений.

World Wrestling Federation (1989—1991) 
В середине 1989 года Роудс вернулся в WWF под именем Дасти Роудса, «Простого человека» в костюме в горошек. Некоторые считали, что этот образ был призван унизить его из-за его принадлежности к конкурирующей компании JCP/WCW. Роудс был представлен зрителям WWF через серию виньеток, в которых он с азартом и энтузиазмом исполнял роли представителей рабочего класса (в том числе сантехника, ученика мясника, заправщика и разносчика пиццы), в итоге в конце сценки его узнавали окружающие («Эй! А ты не…?»). Его первая вражда в федерации была с Биг Босс Мэном. Его менеджером была Сапфир, которая должна была представлять «Простую женщину». В начале своей карьеры в WWF Роудс был втянут в ожесточенную борьбу с Рэнди Сэвиджем и его менеджером Сенсационной Шерри, которая в свою очередь нашла себе соперницу в лице Сапфир. После конфронтации между этими парами бывшая менеджер Саваджа Мисс Элизабет вступила в союз с Роудсом и Сапфир и помогла им выиграть матч смешанных команд на WrestleMania VI. Однако Сапфир бросила Роудса во время SummerSlam ради денег «Человека на миллион долларов». После этого Роудс перестал носить горошек и враждовал с Дибиаси и Вёрджилом, что привело к дебюту его сына Дастина на шоу Royal Rumble 1991 года. Вскоре после этого оба покинули WWF, и это стало концом полноценной карьеры Роудса в качестве рестлера.

Возвращение в WCW и Extreme Championship Wrestling (1991—2001) 
Роудс вернулся в WCW в 1991 году в качестве члена комитета по букингу, совершив свое первое появление всего через 11 дней после своего последнего выступления в WWF на Royal Rumble. Разногласия между Роудсом и Риком Флэром привели к уходу последнего в WWF вместе с чемпионским поясом. Роудс также служил экранным менеджером Рона Симмонса с 1991 по 1992 год и был в углу Симмонса 2 августа 1992 года, когда тот победил Биг Ван Вейдера и выиграл чемпионат мира WCW в тяжелом весе. Позже он присоединился к команде комментаторов, обычно работая с Тони Шавони на шоу Saturday Night. Он работал в паре со Шавони и Бобби Хинаном на pay-per-view.

Роудс изначально был на стороне WCW, когда в 1996 году началась его борьба с «Новым мировым порядком» (nWo). На Souled Out 1998 Ларри Збышко попросил Роудса сопровождать его на ринг для матча со Скоттом Холлом. Збышко выиграл матч по дисквалификации из-за вмешательства Луи Спиколли. Роудс вышел на ринг, нанося свои фирменные удары локтями Спиколли, в то время как Збышко стоял и держал Холла. Роудс попытался ударить локтем Холла, но, похоже, нечаянно ударил Збышко, превратившись при этом в хила. Затем Холл указал на Роудса, показав ему футболку nWo. Трое начали наносить Збышко повторные удары локтями. Будучи членом nWo, Роудс был менеджером «Аутсайдеров», Холла и Кевина Нэша. Это продолжалось до эпизода Monday Nitro от 30 ноября 1998 года, когда Роудс, который был приглашенным судьей на матч между Барри Уиндэмом и Дином Маленко, вернулся на сторону в WCW, дисквалифицировав Уиндэма и отдав матч Маленко. После этого Эрик Бишофф уволил Роудса.

В 2000 году он покинул WCW и перешел в Extreme Championship Wrestling (ECW), где одержал победу над бывшим чемпионом мира ECW, «Королем старой школы» Стивом Корино. Роудс ещё раз вернулся в WCW, возобновив вражду с Риком Флэром.

Turnbuckle Championship Wrestling и другие промоушны (2000—2003) 
После того, как WCW и ECW были куплены WWE (WWF), Роудс стал выступать в собственном промоушене Turnbuckle Championship Wrestling с бывшими рестлерами WCW и ECW в Джорджии, Флориде и Теннесси. В это время он враждовал с Терри Фанком и Стивом Корино.

Total Nonstop Action Wrestling (2003—2005) 
Роудс начал выступать в Total Nonstop Action Wrestling (TNA) в 2003 году, вернувшись на ринг для вражды с группировкой Sports Entertainment Xtreme. 15 января Роудс, «Дорожные воины» и Джефф Джарретт проиграли Винсу Руссо и «Трипл Экс».

Личная жизнь 
Раннелс был женат на Сандре с 1965 по 1975 год. В 1978 году он женился на Мишель Рубио, пара прожила в браке 37 лет до его смерти в 2015 году. У него было четверо детей: Дастин, Кристин, Тейл и Коди Раннелс.

Болезнь и смерть 
В поздние годы у Дасти Роудса развилась почечная недостаточность.

10 июня 2015 года скорая помощь получила вызов в дом Роудса в Орландо, Флорида, в котором сообщалось, что он упал. Его отвезли в ближайшую больницу, где он умер на следующий день. Причиной смерти стали осложнения болезни.

Наследие 
Роудса называли одним из лучших рестлеров в истории, отмечая его харизму и умение давать интервью. Его речь «Сложные времена» было названо одним из лучших интервью в рестлинге. По словам Джима Корнетта, его чемпионство мира NWA были недолгими, поскольку он не был тем, кого NWA искала в чемпионе, но невыигрыш титула повредил бы его авторитету.

Поскольку Роудс работал закулисным продюсером в WCW, он помог нескольким рестлерам в их карьере. Даймонд Даллас Пейдж и Мисси Хайатт высоко оценили влияние Роудса на их карьеру. В последние годы своей карьеры он стал тренером в NXT, где несколько рестлеров, таких как Кевин Оуэнс, Бекки Линч, и команда FTR, высоко оценили его уроки.

В августе 2015 года в NXT появился турнир Dusty Rhodes Tag Team Classic — командный турнир в честь Роудса. С тех пор турнир проводится ежегодно, а в 2021 году добавилась женская версия. В зале для интервью в WWE Performance Center, где Роудс проводил занятия по промо, на оборудовании висит кукла Роудса, символизирующая, что он все ещё находится там, наблюдая за учениками.

Примечания

Ссылки 
 

Члены Зала славы WWE
Рестлеры, известные под псевдонимами
Умершие от почечной недостаточности
Братья Роудсы
Комментаторы реслинга
Рестлеры США
Выпускники Западно-Техасского университета A&M